Springtime :
Springtime, groupe autrichien
Springtime (guitare) fabriqué par Yuri Landman ;
Springtime (Silly Symphony), court métrage de Walt Disney
, film de Jess Robbins avec Oliver Hardy sorti en 1920
Springtime, film coréen de Ryoo Jang-ha sorti en 2004